El término eclesiástico (o eclesial) generalmente se refiere a lo perteneciente o relativo a la Iglesia. Además, puede referirse a:

 Un eclesiástico o clérigo; en el catolicismo, nombre que recibe tanto un miembro del clero regular (monjes y frailes ordenados), como uno del clero secular (diáconos y presbíteros diocesanos).
 El derecho eclesiástico, aplicable dentro de la Iglesia.
 El Libro del Eclesiástico, uno de los libros de la Biblia

Enlaces externos